Алоїз Весели (1885—1945) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, дипломований інженер, генерал-майор.
 Вацлав Весели (1900—1941) — чехословацький гімнаст, призер олімпійських ігор.
 Інка Весели (* 1991) — німецька футболістка.
 Міхаель Весели (* 1963) — німецький майстер художньої фотографії.
 Фердинанд Весели (1897—1949) — австрійський футболіст, нападник. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.